En Guyane, le terme cèdre correspond à des arbres au bois de qualité remarquable, appartenant généralement à la famille des Lauraceae , sans aucun rapport avec les cèdres connus ailleurs, si ce n'est une vague similarité dans le parfum des bois.

Les populations locales distinguent :
 le cèdre blanc (Ocotea guianensis Aublet)
 le cèdre noir (Ocotea tomentella Sandw.)
 le cèdre gris 
 le cèdre jaune (Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rowher.)
 le cèdre cannelle (Licaria cannella (Meissn.) Kosterm.) dont l'écorce sent la cannelle

Ces arbres produisent généralement des bois riches en essences, appréciés pour leur beauté et leur durabilité. Comme la plupart des végétaux, ces arbres entrent dans la pharmacopée traditionnelle. On traduit le mot cèdre par apisi dans les dialectes bushinengues du fleuve Maroni.

Les correspondances indiquées entre ces noms vernaculaires créoles et les noms scientifiques ne sont pas absolues : les sens peuvent changer d'une personne à l'autre. Elles sont ici tirées de ONF, Guide de reconnaissance des arbres de Guyane, , 2004, .

Notons également le cèdre rouge ou cédé (Cedrela odorata Linné), de la famille des Meliaceae, dont l'odeur de cèdre dans le bois est très prononcée. Cette essence est également connue localement sous le nom d'acajou de Guyane, est utilisée pour la confection de sculptures et de bancs ouvragés par les populations bushinengue en raison de la tendresse de son bois. 

De même, le cèdre Sam, qui correspond à Cordia alliodora, une Boraginaceae, croît dans la région de Saül.

Le nom le cèdre désignerait aussi parfois Moquilea guianensis (Chrysobalanaceae'').

Liens externes

Références

Lauraceae
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu